Rácz Vilmos (1848–1887) levéltáros
Rácz Vilmos (1889–1976) atléta, újságíró, színházigazgató